Poljak peut faire référence à :

Toponyme 
 Poljak, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana.

Patronyme 
Poljak (en serbe : Пољак) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Joško Poljak (né en 1978), joueur de basket-ball croate ;
 Maja Poljak (née en 1983), joueuse de volley-ball croate ;
  (né en 1989), footballeur croate ;
 Miroslav Poljak (1944–2015), joueur de water-polo yougoslave ;
  (né en 1983), footballeur croate ;
 Željko Poljak (né en 1959), joueur puis entraîneur de basket-ball yougoslave puis croate.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme croate